Erioconopa är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Starý 1976. Erioconopa ingår i familjen småharkrankar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Småharkrankar
Erioconopa